Métis: a primeira esposa de Zeus.
 Métis (etnia): um grupo étnico do Canadá.

Pode referir-se também a:

 Métis (satélite), uma lua do planeta Júpiter.
 9 Métis, um asteroide.

Desambiguação